

Chimica
LDQ – Limite di quantificazione

Codici
 ldq – codice ISO 639-3 della lingua lufu